

Sigle 
 National Hurricane Center – Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti d'America

Codici 
 nhc – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Tabasco